«Сувенир» () — советский военный драматический короткометражный фильм 1942 года производства Бакинской киностудии.

Синопсис 
Фильм был снят в грозные годы ВОВ о людях, работающих в тылу и ждущие помощи бойцов, переживающие тяжёлые испытания.

Создатели фильма

В ролях 
 Лейла Бадирбейли (в титрах — Лейла Джаванширова) — Айна
 Алескер Алекперов — Аяз
 Азиза Мамедова
 Рза Дараблы
 Ахмед Гамаринский
 Рашид Атамалибеков
 Мирмахмуд Касимовский
 Мовсун Санани
 Исмаил Эфендиев

Административная группа 
 режиссёры-постановщики : Гусейн Саидзаде, Ниязи Бадалов
 авторы сценария : Имран Гасымов, Энвер Мамедханлы
 операторы-постановщики : Аскер Исмаилов, Сейфулла Бадалов
 художник-постановщик : Али-Саттар Атакишиев
 звукооператор : Илья Озерский
 ассистент режиссёра : Мамед Алили
 директор фильма : Теймур Хусейнов

Библиография 
 Азербайджанской ССР кинематография. Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. — Москва: Советская энциклопедия, 1987. — стр. 13.
 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına «Azərbaycanfilm» kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim «Azərbaycanfilm». 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004.- səh. 79-82.

Ссылки 
 Краткая информация.
 Краткая информация.

Фильмы СССР 1942 года
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Военные фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы о Великой Отечественной войне, созданные во время неё